Казка — це вид художньої прози, що походить від народних переказів, порівняно коротка розповідь про фантастичні події та персонажів, такі, як феї, гноми, велетні тощо.

KAZKA — музичний гурт із Києва, який грає в стилі experimental pop з елементами електро-фольку.